Ульяновщина — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения Себеж.
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 301 житель. С 1995 до 2005 года — административный центр ныне упразднённой Ленинской волости.

География 
Расположена на юго-западе региона, в центральной части района, между северным побережьем Себежского озера и региональной автодорогой , в 1 км к северо-востоку от города Себеж.

История 
В 1941—1944 гг. местность находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года Ленинская волость была упразднена, а с 1 января 2006 года её территория, в том числе деревня Ульяновщина, вместе с городом Себеж составили новосозданное муниципальное образование Себеж со статусом городского поселения.

Население

Национальный и гендерный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % от общей численности в 327 чел., из них 159 мужчин, 168 женщин.

Инфраструктура 

К северу от деревни расположено Немецкое воинское кладбище.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом.

В границах населённого пункта проходит автомобильная дорога общего пользования местного значения (идентификационный номер 58-254-501 ОП МГ 58Н-002), протяженностью в 0,84 км.

К деревне подходит автодорога общего пользования местного значения «Затурье- Ульяновщина» (идентификационный номер 58-254-501 ОП МП 58Н-003), протяженностью в 3,4 км.

Примечания 

 
Населённые пункты Себежского района